EchoStar (EchoStar Corporation) – amerykański dostawca usług satelitarnych i producent dekoderów wideo
 Z.T.S. Echostar Studio (Echostar Studio, Echostar) – polski operator telekomunikacyjny